Heartbreak Hotel
 Heartbreak Hotel (canção de C.C. Catch)
 Heartbreak Hotel (canção de Whitney Houston)
 Heartbreak Hotel (The Simpsons)

Desambiguação